Podatek od towarów i usług
 
 PTU – film z 2003 roku